Фри́да Давы́довна Гуре́вич (1 января 1912, Прейли, Латвия — 8 сентября 1988) — советский , .

Биография 
В 1932 году окончила педагогический институт имени Герцена в Ленинграде. 

В 1934 году, вернувшись в Ленинград, поступила в аспирантуру ГАИМК по истории западноевропейского Средневековья.

С 1937 года работала в Ленинградском отделении Института археологии АН СССР (с 1964 старший научный сотрудник). Изучала археологию Белорусского Понеманья (преимущественно ранний железный век и древнерусский период).

В годы Великой Отечественной войны Фрида Давыдовна работала в интернате, созданном для эвакуации из Ленинграда детей сотрудников Академии наук. 

С 1942 по 1944 год вместе с ленинградскими сотрудниками ИИМКа она жила и работала в Ташкенте. 

С 1944 по 1946 год была принята на работу в московскую часть ИИМКа. 

Фрида Давыдовна регулярно участвовала в Скандинавских конференциях, печатала статьи в Скандинавских сборниках.

Научная деятельность 
В 1938 году защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Саксонское восстание 1073—1075 гг.».

С 1949 по 1951 год Фрида Давыдовна приступила к археологическому обследованию Калининградской области.

Ею был открыт ряд городищ в бассейне Верхнего Немана, неукрепленных поселений, курганных и грунтовых могильников I тыс. н. э. и ХI— ХIV вв.

Фрида Давыдовна более тридцати лет посвятила изучению Новогрудка, где она проводила раскопки с 1956 по 1985 год.

Семья 
Муж — историк В. Г. Ревуненков, дочери — этнограф Е. В. Ревуненкова, историк Н. В. Ревуненкова, зять — Леонард Георгиевич Герценберг (1934—2012), лингвист-компаративист.

Основные работы 
Автор более 120 научных публикаций, в том числе:
 Збручский идол // МИА. 1941. №6.
 Украшения со звериными головами из прибалтийских могильников: К вопросу о культе змеи в Прибалтике // КСИИМК. 1947. Вып. 15.
 
 Древнейшие бусы Старой Ладоги // СА. 1950. № 14.
 Из истории Юго-Восточной Прибалтики в I тысячелетии н. э. (По материалам Калининградской области) // МИА. 1960. № 76.
 Древности Белорусского Понеманья (1962).
 Стеклянной резной бокал из Новогрудка // Советская археология. 1963. № 2.
 Дом боярина ΧΙΙ века в древнерусском Новогрудке // Краткие сообщения Института археологии АН СССР. 1964, вып. 99.
 Восточное стекло в Древней Руси (1968).
 Древний Новогрудок (1981).
 Древние города Белорусского Понеманья (1982).

Литература 
 Ревуненкова Е. В., Ревуненкова Н. В. Фрида Давыдовна Гуревич (01.01.1912—02.09.1988) // Записки ИИМК РАН. СПб.: 2012, № 7. С. 233—244.
 Энцыклапедыя літаратуры i мастацтва Беларусi в 5-ти т., Т. 2, стр. 236.

Историки СССР
Сотрудники ИИМК РАН
Выпускники Российского государственного педагогического университета
Женщины-археологи
Сотрудники Института археологии РАН